Matthias Knutzen ist der Name folgender Personen:

* Matthias Knutzen (Kaufmann) (1495/1496–1559), deutscher Kaufmann und Politiker
 Matthias Knutzen (Theologe) (1646–nach 1674), deutscher Religionskritiker